Desert Rats, littéralement « rats du désert » en anglais peut désigner :
La 7e division blindée de l'armée britannique connue pour son intervention lors de la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord.
Desert Rats, un jeu vidéo sorti en 1985.
Afrika Korps vs. Desert Rats (ou Desert Rats vs. Afrika Korps), un jeu vidéo sorti en 2004.
Les Rats du désert (The Desert Rats), film de 1953.
Desert Rats, téléfilm de 1988.